Томас Шебёк (Себеок; Thomas A. Sebeok, , 1920—2001) — американский семиотик и лингвист венгерского происхождения, один из основателей зоосемиотики и биосемиотики. С 1969 по 2001 год Томас Шебёк был главным редактором журнала .

Также занимался ядерной семиотикой.

Примечания

Литература 
 Cobley, Paul; Deely, John; Kull, Kalevi; Petrilli, Susan (eds.) 2011. Semiotics Continues to Astonish: Thomas A. Sebeok and the Doctrine of Signs. (Semiotics, Communication and Cognition 7.) Berlin: De Gruyter Mouton.

Семиотики
Президенты Лингвистического общества Америки
Президенты Семиотического общества Америки
Главные редакторы журналов
Почётные доктора Нового болгарского университета